Miejscowości w Australii:
 Shoreham – miasto w stanie Wiktoria
W Kanadzie:
 Shoreham – dawna nazwa miejscowości (village) Chester w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Miejscowości w USA:
 Shoreham – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Shoreham – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Shoreham – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
Gminy w USA:
 Shoreham (ang. Shoreham Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
W Wielkiej Brytanii:
 Shoreham – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Shoreham-by-Sea – miasto w hrabstwie West Sussex (Anglia)